Игорь Самарин:
 Самарин, Игорь Анатольевич (род. 1960) — сахалинский краевед, этнограф и путешественник.
 Самарин, Игорь Валерьевич (1956—2014) — советский и российский шахматист.